La rouille de l'aubépine est une maladie cryptogamique de la famille des rouilles qui peut être causée par trois microchampignons du genre Gymnosporangium, tous les trois infectant alternativement sous des formes diverses des arbres de la famille des Rosacées, et des Genévriers :
 Gymnosporangium globosum 
 Gymnosporangium confusum 
 Gymnosporangium clavariiforme

Références 

Maladie cryptogamique
Symptôme en phytopathologie
Maladie des arbres fruitiers
Maladie foliaire